

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 7 серпня — український лікар-терапевт, громадська діячка Олександра Андрунців (з дому Смакоус)

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1952 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання